Мака́рій (розмовне Макар) — християнське чоловіче ім'я, що походить від грецького Μακάριος - «благословенний». Відомі постаті, носії цього імені:

В Україні:
 Священномученик Макарій († 1 травня 1497) — митрополит Київський, Галицький і всієї Русі, православний святий.
 Макарій (Свистун) — митрополит Ві́нницький і Могилі́в-Поді́льський
 Макарій Московитянин — митрополит київський, галицький і всієї Русі.
 Макарій Канівський — український архімандрит (Пінський, Овруцький, Переяславський)
 Макарій (Тучапський) — намісник митрополита Київського, Галицького та всієї Руси в Галичині (1535—39).
 Шугайда Макарій — церковний діяч і педагог.
 Токаревський Макарій — преподобний мученик, ігумен Успенського монастиря у Каневі.
 Макарій (Малетич) — предстоятель УАПЦ з 2015-го року.

За кордоном:
 Макарій Великий або Єгипетський (кінець 3-го століття, Шабшір, Єгипет — кінець 4-го століття) — православний святий.
 Макарій Олександрійський — святий, що подвизався в Єгипті в IV ст.
 Макарій — ім'я в схимі Митрофана Воронезького (*6 листопада 1623 — †23 листопада 1703, Вороніж) — першого єпископа Воронезького.
 Макарій (Булгаков) — єпископ Російської Православної Церкви, знаменитий історик церкви, богослов.
 Макарій (1482—1563) — митрополит «Московський і всія Русі» (з 1542)

Див. також 
 Макарій (митрополит Київський)
 Макар

Чоловічі імена
Українські імена